Alue Drien (Birem Bayeun), een plaats in Indonesië
Alue Drien (Cot Girek), een plaats in Indonesië